Тыдва () — деревня в Сакуской волости (Харьюмаа, северная Эстония). На севере деревня граничит с Каямаа, на северо-востоке с Локути на востоке с Соокаэра-Метсанурга, на юге с Кирдалу, на юго-западе с Кийза и на западе с Метсанурме. На 2011 год население деревни составляло 107 человек.

История 
На территории Тыдва был обнаружен комплекс печей для расплавления железа, датируемый X веком нашей эры. Предположительно здесь производились железные орудия и экспортировались в Скандинавию. Также здесь были обнаружены остатки поселений первого тысячелетия до нашей эры, могильные камни, культовые камни и жертвенный источник. Все эти объекты представляют археологическую ценность и охраняются государством.

Первые упоминания о деревне содержатся в датской поземельной книге XIII века. Поселение в ней упоминается под названием «Tedau».

В 1499 году здесь была построена мыза рода Тодвен и три свободных хутора рядом с мостом через реку Вяэна. В 1544 году была построена часовня.

Транспорт 
В Тыдва останавливается автобус №117, следующий из Таллина в Тагади.

Во время учебного года по рабочим дням в Тыдва останавливаются автобусы местных линий №13, №16, №21, №22 и №33.

Примечания

Ссылки 
Домашняя страница Тыдва

Населённые пункты Эстонии
Сакуская волость